Ulisses Football Club (armênio: Ուլիս Ֆուտբոլային Ակումբ - Ulis Futbolayin akumb). Foi um clube armênio profissional de futebol com sede em Yerevan. O clube jogou na Armenian Premier League a Primeira Divisão do Futebol Armênio. Eles jogavam no estádio Hanrapetakan. O Ulisses FC possuía uma equipe B que disputa a Armenian First League a 2° Divisão do Futebol Armênio chamado Shengavit.

História 
O clube foi fundado em 2000 na cidade e capital da Armênia, Yerevan. Em 2004 o nome do clube que era FC Dinamo foi alterado para FC Zenit-Dinamo por motivo de um novo patrocinador. Em 2006 é novamente mudado o nome do clube por causa de novos patrocinadores, o novo nome era Ulisses FC, termo que é usado até hoje.

No entanto, no meio da Premier League da Armênia de 2015–16, o Ulisses anunciou sua retirada do futebol profissional por problemas financeiros e não financeiros e não participou de toda a Premier League armênia.

Conquistas 
 Armenian Premier League: 1
(2011)

Ligações externas

No Site da Federação Armênia de Futebol

No Site oficial da UEFA

Site EUFO

Ulisses
Clubes de futebol fundados em 2000